Gorg Negre (Monistrol de Calders), gorg del terme municipal de Monistrol de Calders (Moianès)
 Gorg Negre (Èvol), llac del terme comunal d'Oleta i Èvol (Conflent)
 Gorg Negre (Riells del Fai), gorg del terme municipal de Riells del Fai (Vallès Oriental)
 Gorg Negre (Sant Feliu de Codines), gorg del terme municipal de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Gorg Negre (Sant Feliu de Buixalleu), gorg del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu (la Selva).